Lobby kan syfta på:

Lobbying – professionella företrädare för intressegrupper och särintressen i organiserad form framför sina åsikter till politiska makthavare
 Lobby (TV-program) – ett svenskt TV-program som leds av komikern Shan Atci
 Lobbyn – en svensk komikergrupp bildad 2009